Pringkuku kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pringkuku, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Pringkuku, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar